Michel Hervé (1921-2011), mathématicien français ;
 Michel Hervé (1945-), homme politique français.

Voir aussi 
 Michel-Hervé Julien (1927 – 1966), ornithologue français.